Сокс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на північ від Парижа, 60 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 376 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1007,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сокс
 Сокс на сайті французького Національного інституту географії
 Сокс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сокс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор